Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) () — ежегодное соревнование среди школьников 14—18 лет из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по астрономии. АТАО является «дочерней структурой» Международной астрономической олимпиады школьников, одной из международных олимпиад школьников. Основная задача олимпиады — привлечение талантливой молодёжи к проблемам астрономии и других фундаментальных наук.

В Азиатско-Тихоокеанских астрономических олимпиадах участвовали команды из Бангладеш, Камбоджи, Китая, Киргизии, Индонезии, Казахстана, Кореи, Непала, Пакистана, азиатской части России, Сингапура, Таиланда.

Список олимпиад

См. также 
 Международная астрономическая олимпиада
 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии

Ссылки 
  Официальный сайт Международной астрономической олимпиады
  Официальный сайт Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады

Астрономия и общество
Предметные олимпиады